Basquiat peut faire référence à :
 Jean-Michel Basquiat (1960-1988), un artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine ;
 Basquiat, un film américain réalisé par Julian Schnabel, sorti en 1996, basé sur la vie de Jean-Michel Basquiat.
 Basquiat, un adolescent à New York, un documentaire américain réalisé par Sara Driver, sorti en 2018.